Colesburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Colesburg (Georgia)
 Colesburg (Iowa)
 Colesburg (Kentucky)
 Colesburg (Pennsylvania)
 Colesburg (Tennessee)